Jan Mieczysław Polinkiewicz (1899-1985), polski inżynier, oficer
 Stanisław Michał Polinkiewicz (1895-1974), polski oficer